crème stipspanner
 donkere prachtstipspanner
 dwergstipspanner
 egale stipspanner
 geblokte stipspanner
 grijze stipspanner
 kantstipspanner
 ligusterstipspanner
 moerasstipspanner
 prachtstipspanner
 purperen stipspanner
 randstipspanner
 roestige stipspanner
 roomkleurige stipspanner
 satijnstipspanner
 schaduwstipspanner
 schildstipspanner
 streepstipspanner
 strooiselstipspanner
 tijmstipspanner
 vlekstipspanner
 witroze stipspanner
 zoomstipspanner
 zuidelijke stipspanner